Обба Бабатунде  — американский актер и режиссёр. Стал известным по фильму «Дети Мисс Эверс», в котором сыграл Вилли Джонсона. В 2000 году был номинирован на премии NAACP Image Awards, как лучший «черный» актёр, в фильме Знакомство с Дороти Дантридж. Также в 1981 году номинирован на премию Tony Award, за лучшую роль второго плана.

Жизнь и карьера 
Обба был протеже легендарного американского артиста Дэвиса Сэмми, который сказал о нём : «Он только Кот, который может делать все, что я могу сделать». Обба умел: танцевать, петь, играть на инструментах, выполнить подражания. Осенью 2009 года, Обба сыграл Дэвиса в мюзикле (Sammy:Once In Lifetime), мировая премьера которого состоялась в Сан-Диего.
В начале 2000 года, Обба совместно с писателем Рутом Адкинсом Робинсоном снял серию теле серийных проектов, о жизни «черных людей», проекты шли до 2011 года.
Обба часто играет роли важных и властных людей, он сыграл судью в телесериале «Any Day Now», сыграл директора школы в сериале Бухта Доусона. Он также сыграл декана Гарвардского университета Кейна в фильме Торчки.
Обба умело жестикулирует и использовал этот талант во многих ролях. Как продюсер прославился благодаря ситком-шоу The Fresh Prince of Bel-Air, также благодаря альбому Sack Full Of Dreams пианиста Аллана Онайэ.

Фильмография

Сериалы

Ссылки 
 
 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»